Jere Juhani Karalahti (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il attaque sa carrière en SM-liiga au HIFK où il a été formé. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . En 1999, il rejoint cette équipe. En 2003, il revient dans son club formateur. En 2007, il signe au Kärpät Oulu.

Carrière internationale
Il représente la Finlande aux différentes compétitions depuis 1998.

Trophées et honneurs personnels

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994|| HIFK || SM-liiga || 46|| 1|| 10|| 11|| 36|| || || || ||  
|-
|1994-1995|| HIFK || SM-liiga || 37|| 1|| 7|| 8|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1995-1996|| HIFK || SM-liiga || 36|| 4|| 6|| 10|| 102|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|1996-1997|| HIFK || SM-liiga || 18|| 3|| 5|| 8|| 20|| || || || || 
|-
|1997-1998|| HIFK || SM-liiga || 43|| 14|| 16|| 30|| 59|| 9|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
|1998-1999|| HIFK || SM-liiga || 49|| 11|| 22|| 33|| 65|| 11|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
|1999-2000|| HIFK || SM-liiga || 13|| 2|| 2|| 4|| 55|| || || || || 
|-
|1999-2000 || Ice Dogs de Long Beach || LIH || 10|| 0|| 3|| 3|| 4||  || || || || 
|-
|1999-2000|| Kings de Los Angeles || LNH|| 48|| 6|| 10|| 16|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2000-2001|| Kings de Los Angeles || LNH|| 56|| 2|| 7|| 9|| 38|| 13|| 0|| 0|| 0|| 18
|-
|2001-2002|| Kings de Los Angeles || LNH|| 30|| 0|| 1|| 1|| 29|| || || || || 
|-
|2001-2002|| Predators de Nashville || LNH|| 15|| 0|| 1|| 1|| 12|| || || || || 
|-
|2003-2004|| HIFK || SM-liiga || 45|| 7|| 16|| 23|| 148|| 12|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
|2004-2005|| HIFK || SM-liiga || 42|| 4|| 10|| 14|| 93|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2005-2006|| HIFK || SM-liiga || 20|| 4|| 11|| 15|| 43|| 11|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2006-2007|| HIFK || SM-liiga || 51|| 5|| 9|| 14|| 132|| 2|| 0|| 1|| 1|| 27
|-
|2007-2008|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 15|| 2|| 4|| 6|| 43|| || || || || 
|-
|2008-2009|| Hamburg Freezers || DEL || 50|| 7|| 16|| 23|| 148|| 9|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
|2009-2010|| Hamburg Freezers || DEL || 47|| 5|| 14|| 19|| 193|| || || || || 
|-
|2010-2011|| Espoo Blues || SM-liiga || 53|| 11|| 18|| 30|| 147|| 18|| 0|| 5|| 5|| 36
|-
|2011-2012 || Dinamo Minsk ||KHL || 54|| 7|| 8|| 15|| 90|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 45|| 1|| 9|| 10|| 96|| || || || || 
|-
|2013-2014|| Jokerit || Liiga || 56|| 8|| 27|| 35|| 76|| 2|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
|2014-2015 || Jokerit || KHL || 22|| 1|| 9|| 10|| 40|| || || || || 
|-
|2014-2015|| HV71 || SHL || 30|| 6|| 13|| 19||57  ||6 || 1||2 || 3||2 
|-
|2015-2016|| HV71 || SHL || 36 || 3 || 9 || 12 || 72 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6

| 149|| 8|| 19|| 27|| 97|| 17|| 0|| 1|| 1|| 20

Notes et références 

Naissance en mars 1975
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur du HIFK
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HK Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HV 71
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Espoo Blues